Dwangburcht van Kortrijk
Bourgondisch kasteel van Kortrijk
Kasteel van Kortrijk (Rijsel)
Citadel van Kortrijk